Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Hebda – polski żołnierz i partyzant
 Józef Hebda – polski tenisista
 Michał Hebda – polski żołnierz 
 Mieczysław Hebda – polski działacz partyjny i państwowy, poseł na Sejm PRL
 Miłosz Hebda – polski siatkarz
 Stefan Hebda – polski żołnierz i samorządowiec